Elm (armadura), element de l'armadura que protegeix el cap i la cara del guerrer
 Elm (heràldica), element heràldic basat en la peça del mateix nom que protegia el cap en les antigues armadures medievals
 Elm (Glarus), municipi del cantó de Glarus (Suïssa).